Corinne – città della Contea di Box Elder, Utah (Stati Uniti d'America)
 Corinne – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Corinna
 Corinne – romanzo di Madame de Staël